, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .
 Run of the Mill, dessin animé réalisé par Børge Ring en 1999.